św. Franciszek Ksawery (1506-1552) – hiszpański jezuita, misjonarz
 św. Franciszek Ksawery Hà Trọng Mậu (ok. 1790-1839) – wietnamski katechista, tercjarz dominikański, męczennik
 św. Franciszek Ksawery Nguyễn Cần (ok. 1803-1837) – wietnamski katechista, męczennik

Zobacz też 
 Franciszek Ksawery (1730-1806) – syn Augusta III
 Błogosławiony Franciszek Ksawery
 Święty Franciszek